Nikola Tesla (1856–1943) – serbski wynalazca
 Tesla – jednostka indukcji magnetycznej
 (2244) Tesla – planetoida
 Tesla – amerykański producent samochodów elektrycznych
 Tesla – czechosłowackie zakłady elektroniczne
 Tesla – amerykański zespół rockowy
 Tesla Girls – trzeci singiel angielskiego zespołu Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Nvidia Tesla – procesor karty graficznej firmy Nvidia

Zobacz też